Lorenzo Williams (1969) – cestista statunitense
 Lorenzo Williams (1984) – cestista statunitense